Спаньолетта ( или spagnoletto, также встречаются  и ) — подвижный и грациозный преимущественно парный испанский и итальянский танец, относящийся ко второй половине XVI столетия.

Спаньолетты можно найти в книгах итальянских хореографов эпохи Возрождения Фабрицио Карозо и Чезаре Негри. У Карозо в Il Ballarino (1581) Карозо фигурирует хореографическое описание спаньолетты на двоих танцоров, а также лютневый аккомпанемент. В Nobilita di Dame (1600), также Карозо, описывается Spagnoletta nuova — уже на троих, несмотря на использование прежней музыки. Спаньолетты Карозо были трёхдольными. Чезаре Негри в своём трактате 1602 года приводит пример spagnoletto, рассчитанного на две пары танцоров и характеризующегося двухдольным метром. Впрочем, несмотря на очевидные различия, и Карозо, и Негри эксплуатируют очень схожую гармоническую композицию, состоящую из трёх повторяющихся музыкальных предложений. 

Инструментальные аранжировки спаньолетт прослеживаются во многих европейских трактатах о музыке и танцах. Так, в книге М. Преториуса 1612 года приводится описание двух четырёхголосных пьес, озаглавленных как Spagnoletta, и одной пятиголосной L'Espagnolette. Примечателен комментарий автора, данный им в предисловии, о том, что этот танец редко исполняется во Франции и пришёл в Германию (Вольфенбюттель) из Нидерландов, что подтверждает роль последних в распространении испанских танцев и музыки в Западной Европе. Спаньолетта была распространена и в аристократических кругах Англии. Вирджинальная книга Фицуильяма содержит две пьесы за авторством Жиля Фарнеби: Spanioletta и The old spagnoletta. Важно отметить, что лишь The old spagnoletta построена на основе характерной для спаньолетт гармонической схеме.   

Происхождение танца неизвестно, несмотря на широкое распространение. Некоторые исследователи связывают спаньолетту с паваной, другие характеризуют её как разновидность каскарды, также описывавшейся Карозо и Негри. Отмечается, что обе спаньолетты в Nobilita di Dame отличаются от каскарды или сальтарелло лишь характерной, хорошо узнаваемой мелодией.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Схема одного из вариантов танца (перевод описания из "Il Balarino" Фабрицио Карозо)
Старинные танцы
Европейские_танцы
Танцы эпохи Возрождения